Туска́ев — осетинская (дигорская) фамилия. Известные носители:

 Тускаев, Азамат (род. 1994) — российский борец.
 Тускаев, Таймураз Русланович (род. 1966) — российский экономист.